Die Nieuwe Kerk () ist eine Kirche in der niederländischen Stadt Den Haag.

Geschichte 
Nachdem die Grote Kerk nicht mehr ausreichend Platz bot, wurde 1649 mit dem Bau der Nieuwe Kerk in Den Haag begonnen. 

Der von Pieter Noorwits entworfene und 1656 vollendete Bau gilt als ein Höhepunkt der frühen protestantischen Kirchenarchitektur der Niederlande. Er ist ein Zentralbau, der aus zwei miteinander verbundenen achteckigen Gebäudeteilen besteht, an deren Schnittstelle die Kanzel aufgestellt wurde. Stilistisch lassen sich Elemente der Renaissance wie auch des Klassizismus finden. 

1969 wurde die Kirche geschlossen und nach längerer Renovierung als Konzertsaal wiedereröffnet.

Bei der Kirche befindet sich das Grab des Philosophen Baruch Spinoza.

Orgel 
Die Orgel wurde 1702 von dem Orgelbauer Johannes Duyschot (Amsterdam) als dreimanualiges Instrument mit angehängtem Pedal erbaut. In den Jahren 1866/67 wurde in dem historischen Gehäuse ein neues Orgelwerk eingebaut, wobei teilweise Pfeifenmaterial der Duyschot-Orgel verwendet wurde. 1976/77 wurde das Instrument umfassend restauriert und mit einem eigenen Pedalwerk ausgestattet. 

 Siehe hierzu: Liste von Orgelregistern, für die einzelnen Bezeichnungen
 Koppeln: II/I, III/I, I/P, II/P
 Anmerkung:
 D = (größtenteils) Pfeifenmaterial von 1702

Weblinks 

 Website der Kirche (niederländisch)
 Nieuwe Kerk In: denhaag.com (deutsch)

Einzelnachweise 

Sakralbau in Den Haag
Rijksmonument in Den Haag
Den Haag, Nieuwe Kerk
Haag
Konzerthaus
Haag
Haag
Den Haag
Erbaut in den 1650er Jahren
Den Haag, Nieuwe Kerk
Renaissancebauwerk in den Niederlanden
Denkmalgeschütztes Bauwerk in Den Haag
Den Haag
Den Haag